Graham County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Graham County (Arizona)
 Graham County (Kansas)
 Graham County (North Carolina)